Дрезденко:

 Дрезденко — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Стшелецко-Дрезденецкий повят.
 Дрезденко — гмина (волость) в Польше, входит в Стшелецко-Дрезденецкий повят, Любушское воеводство.